Det finns flera personer med namnet Edvard Andersson med variationer, bland andra:
 Edvard Andersson (1856–1930), svensk lantbrukare och politiker
 Edvard Anderson (1865–1936), grosshandlare i Stockholm
 Edward Anderzon (född 1972), riksspelman
 Edward Frederick Anderson (1932–2001), amerikansk botaniker